Zlata – forma femminile del nome proprio di persona slavo Zlatan
Zlatá – comune della Repubblica Ceca